Шмини ( — восьмой) может означать:
 Шмини — недельная глава книги Ваикра
 Шмини Ацерет — еврейский праздник, восьмой завершающий день праздника Суккот